Cuddy steht für

 ein arabisches Volumenmaß, siehe Gudda

Cuddy ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Cuddy (* 1972), amerikanische Sozialpsychologin
 Jim Cuddy (* 1955), kanadischer Singer-Songwriter
 Susan Ahn Cuddy († 2015), US-amerikanische Marineoffizierin